Klaus Huber (skoczek narciarski)
 Klaus Huber (kompozytor)